Переяславская рада — название ряда войсковых собраний Войска Запорожского, созванных в Переяславе:

 Переяславская рада 1654 года — созвана в 1654 году после решения Земского собора удовлетворить просьбу Войска Запорожского о вхождении в состав России.
 Переяславская рада 1658 года — созвана по инициативе представителя царя Алексея Михайловича Богдана Хитрово с целью прекращения волнений в Войске Запорожском и публичного утверждения Ивана Выговского на гетманстве от имени царя
 Переяславская рада 1659 года — созвана для утверждения Юрия Хмельницкого в гетманстве и определения новых условий нахождения Войска Запорожского под властью царя.

См. также 
Переяслав